Molekulska formula -{C13H25NO2}- se može odnositi na:

 Ciprodenat
 4-Nonanoilmorfolin